Liverpool může být :

lokalita
 Liverpool – město v Anglii
 Liverpool (Nový Jižní Wales) – město v Austrálii
 Liverpool (Nové Skotsko) – město v Kanadě
 Liverpool (Kostarika) – město v Kostarice v provincii Limón 

 v USA
 Liverpool (New York)
 Liverpool (Pensylvánie)
 Liverpool (Texas)

jiný význam
 Liverpool FC – fotbalový klub z Liverpoolu 
 Liverpool FC (Montevideo) – uruguayský fotbalový klub 
 Liverpool (překážka) – vodní překážka v jezdectví
 Liverpool (obchod) – mexický obchodní řetězec
 Liverpool (poloostrov) – poloostrov v Grónsku

Související články 
 lord z Liverpoolu